Le mot marqueur peut désigner en particulier :

 un stylo-feutre qui peut être indélébile ou non ;

 en biologie :
 la biosignature qui indique la présence de vie,
 le marqueur tumoral en médecine, une molécule produite par les cellules cancéreuses,
 plus particulièrement en génétique :
 un gène marqueur, un témoin de la transformation génétique,
 un marqueur génétique, un gène que l'on recherche ;
en imagerie médicale, un marqueur radioactif, un médicament radiopharmaceutique dont la détection permet d’obtenir des images par scintigraphie ;
en sciences de l’information, un tag, étiquette, libellé ou mot-clé, terme associé à de l’information ;
plus particulièrement en informatique, un marqueur, un mot-clé dans un texte brut que le lecteur ou un programme est susceptible de rechercher.